Лебедевы:

 Лебедевы — русский дворянский род.
 Лебедевы — деревня в Котельничском районе Кировской области.

См. также 
 Лебедев
 Лебедевка
 Лебедево
 Лебедевская
 Лебедевский